Татья́на Родио́нова:
 
 Родионова, Татьяна Игоревна (род. 1976) — российская театральная актриса.